Ambert (gemeente)
 Kanton Ambert
 Arrondissement Ambert
 Fourme d'Ambert